Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Young Boys nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.

Rosa

Collegamenti esterni 

2020-2021